

Persone
 Christer Wallin (1969) – ex nuotatore svedese
 Georg August Wallin, noto anche come Abd al-Wali) (1811-1852) – orientalista ed esploratore finlandese
 Harald Wallin (1887–1946) – velista svedese
 Johan Olof Wallin (1779-1839) – arcivescovo luterano e poeta svedese
 Magdalena Wallin-Forsberg (1967) – ex fondista e biatleta svedese
 Rickard Wallin (1980) – hockeista su ghiaccio svedese

Altro
 66661 Wallin – asteroide della fascia principale